

Toponymie
 Cedarville, ville d'Afrique du Sud
 Cedarville, dans le comté de Stephenson dans l'Illinois aux États-Unis.
 Cedarville, dans le comté de Greene dans l'Ohio aux États-Unis.
 Cedarville, du comté de Modoc en Californie aux États-Unis.
 Cedarville, municipalité du comté de Crawford dans l'Arkansas aux États-Unis.

Homonymie de toponyme